Geografia e astronomia
Elevação — altura acima ou abaixo de um ponto de referência fixo de uma localização geográfica
Altitude — distância vertical medida entre um ponto da superfície terrestre e o nível médio do mar
Altura (astronomia) — uma coordenada usada na astronomia de posição
Montanha — também chamada de elevação montanhosa

Outros usos
Elevação (dança) — movimento do balé
Elevação (David Brin) — universo ficcional